Националният отбор по волейбол на Бразилия представя страната на международни турнири и състезания. Бразилия е единственият отбор, който е участвал на всички олимпийски игри.

Бразилия е най-успешният национален отбор по волейбол. Тимът е ставал 2 пъти олимпийски шампион, 3 пъти световен шампион, 2 пъти е носител на световната купа, 9 пъти е печелил световната лига и 28 пъти е шампион на Южна Америка.

Олимпийски игри

Световна лига по волейбол

Външни препратки 
 Официална страница

Бразилия
Волейбол в Бразилия